

Prénom 
Bastian est un prénom masculin.

Il est dérivé du prénom Sébastian, qui est un prénom issu de l'étymon grec "Sebastos", signifiant "vénéré".

En hébreu, le prénom Bastian fait aussi référence à l'animal mouton (Bastus).

Patronymes 
 Famille Bastian, famille de notables savoyards du - ;
 Adolf Bastian (1826-1905), anthropologue, médecin et voyageur allemand ;
 Charles Bastian (1874-1952), artiste alsacien ;
 Daniel Bastian (1906-1978), juriste français ;
 Ferdinand Bastian (1868-1944), poète et dramaturge alsacien ;
 Henry Charlton Bastian (1837-1915), biologiste et médecin anglais ;

 Jean-Jacques Bastian (1924-2018), résistant membre du groupe d'adolescents la Main noire pendant la Seconde Guerre mondiale ;

 Jeremy Bastian (1978-), auteur de bande dessinée américain ;
 Bastian Schweinsteiger (1984-), footballeur allemand ;
 Nathan Bastian (1997-), joueur canadien de hockey sur glace.

Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme